

Населені пункти та їхні частини
 Слупія — гміна в Скерневицькому повіті Лодзинського воєводства
 Слупія — гміна в Єнджейовському повіті Свентокшиського воєводства
 Слупя — село в гміні Слупія Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Слупя — село в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Слупя — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Слупя — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Слупя — село в гміні Дебжно Члуховського повіту Поморського воєводства
 Слупя — село в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Слупя — село в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Слупя — село в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Слупя — село в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства
 Слупя — частина села Семень-Наджечни в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Слупя — осада в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки